Transport supersònic (Supersonic Transport).
 Telescopi espacial Spitzer, un observatori espacial infraroig, 
 Telescopi solar suec (Swedish Solar Telescope), telescopi situat a l'Observatori del Roque de los Muchachos (La Palma, Canàries).
 SST Records: segell discogràfic estatunidenc de música hardcore punk i rock alternatiu.